Alutiiq (taal), een Eskimotaal die gesproken wordt in Alaska
Alutiiq (volk), het volk dat deze taal spreekt